Рабдітідові (лат. Rhabditidae) — родина нематод, в яку входить відомий модельний організм Caenorhabditis elegans.

Роди

Bursilla 
 Bursilla monhysteria (Butschli, 1873)

Caenorhabditis 
 Caenorhabditis brenneri Sudhaus & Kiontke, 2007
 Caenorhabditis briggsae
 Caenorhabditis dolichura
 Caenorhabditis elegans Maupas, 1900
 Caenorhabditis rara

Diploscapter 
 Diploscapter bicornis
 Diploscapter coronata (Cobb, 1893)
 Diploscapter lycostoma
 Diploscapter pachys

Halicephalobus 
 Halicephalobus gingivalis (Stefanski, 1954) Andrássy, 1984
 Halicephalobus mephisto Borgonie, García-Moyano, Litthauer, Bert, Bester, van Heerden, Möller, Erasmus & Onstott, 2011 
 Halicephalobus similigaster (Andrássy, 1952)

Macramphis 
 Macramphis stercorarius

Mesorhabditis 
 Mesorhabditis acris
 Mesorhabditis irregularis
 Mesorhabditis oschei
 Mesorhabditis spiculigera

Neorhabditus 
 Neorhabditus flagellicaudatus

Parasitorhabditus 
 Parasitorhabditus acuminati
 Parasitorhabditus crypturgophila
 Parasitorhabditus obtusa
 Parasitorhabditus opaci

Pelodera 
 Pelodera chitwoodi (Bassen, 1940)
 Pelodera conica
 Pelodera kolbi
 Pelodera punctata (Cobb, 1914)
 Pelodera strongyloides
 Pelodera teres (Schneider, 1866)
 Pelodera voelki

Phasmarhabditis 
 Phasmarhabditis hermaphrodita (Schneider)
 Phasmarhabditis neopapillosa

Poikilolaimus 
 Poikilolaimus micoletzkyi
 Poikilolaimus piniperdae

Protorhabditis 
 Protorhabditis anthobia
 Protorhabditis minuta
 Protorhabditis tristis
 Protorhabditis xylocola

Rhabditis 
 Rhabditis aberrans
 Rhabditis marina
 Rhabditis maxima
 Rhabditis sylvatica
 Rhabditis terricola

Rhabditoides 
 Rhabditoides frugicola
 Rhabditoides giardi
 Rhabditoides inermis
 Rhabditoides longispina

Rhabditophanes 
 Rhabditophanes aphodii
 Rhabditophanes insolitus
 Rhabditophanes schneideri

Rhitis 
 Rhitis inermis Andrássy, 1982

Teratorhabditis 
 Teratorhabditis boettgeri
 Teratorhabditis coroniger
 Teratorhabditis dentifera

Посилання 

 

Rhabditida
Родини тварин